Desa Kedungpring kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungpring (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kedungpring (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,28, long 112,44), 
 Desa Kedungpring (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,19, long 112,20), 

Robotskapade Indonesienförgreningar